Charles Guinot (1827-1893), homme politique français
Danièle Guinot (née en 1933), biologiste française
Eugène Guinot (1805-1861), journaliste, écrivain et auteur dramatique français, inventeur de la chronique parisienne
Melchior Guinot (1801-1874), courtier maritime, maire de Marseille